William de Braose ist der Name folgender Personen:

* William de Braose, 1. Lord of Bramber (1049–1093/1096), normannischer Adliger
 William de Braose, 3. Lord of Bramber (1112–1192), normannischer Adliger
 William de Braose, 4. Lord of Bramber (1144/1153–1211), normannischer Adliger
 William de Braose († 1210) (um 1175–1210), normannischer Adliger
 William de Braose, 7. Lord of Bramber (1197/1204–1230), englischer Adliger
 William de Braose, 1. Baron Braose (1220–1291), englischer Adliger
 William de Braose (Bischof) (um 1255–1287), britischer Geistlicher, Bischof von Llandaff 
 William de Braose, 2. Baron Braose (1261–1326), englischer Adliger